Sinope puede referirse a:

Sinope, un distrito y una ciudad ubicada en Turquía cuyo origen era una colonia griega.
 La provincia de Sinope, una provincia de Turquía.
Sinope, personaje de la mitología griega.
Sinope, un satélite de Júpiter.